Сергей Петро́вский:
 Петровский, Сергей Александрович (1846—1917) — русский журналист, публицист, редактор газеты «Московские ведомости».
 Петровский, Сергей Антонович (1863—1944) — воронежский адвокат и общественный деятель, член III Государственной думы от Воронежской губернии.